Гринів (острів) — острів біля лівого берега Дніпра у гирлі річки Самара у межах Дніпропетровська. Розташований біля Швецького острова.

Примітки 

Острови Дніпра (міста)
Острови Дніпра
Географія Самарського району